Klara kan syfta på:

 Klara – ett namn och personer med namnet
 Klara (film) – svensk film från 2010
 Klara (företag) – ett svenskt bemanningsföretag
 Klara (skulptur) – en skulptur av Lasse Andreasson vid Sergels torg
 Klarabohemerna – ett romantiserat begrepp för de författare och poeter, som rörde sig i Klarakvarteren

Geografi

Indonesien 

 Bukit Klara, kulle, Kepulauan Riau,

Norge 
 Klara – namn på en älv från sjön Femunden till gränsen mot Sverige, se Klarälven

Sverige
 Klara församling –  en tidigare församling i Stockholms stift –1989
 Klara kyrka – en kyrka på Norrmalm i Stockholms innerstad
 Klarakvarteren – tidigare bebyggelse i Klara församling i Stockholm
 Klara, Karlstad – en stadsdel i Karlstad

Robotskapade Indonesienförgreningar